Andrijiwka (ukrainisch ; russische Entsprechung meist Andrejewka []) heißen folgende Orte in der Ukraine:

Oblast Charkiw:
 Andrijiwka (Isjum), Siedlung städtischen Typs im Rajon Isjum
Andrijiwka (Blysnjuky), Dorf im Rajon Blysnjuky
Andrijiwka (Isjum, Borowa), Dorf im Rajon Isjum, Siedlungsgemeinde Borowa
Andrijiwka (Isjum), Dorf im Rajon Isjum
Andrijiwka (Kehutschiwka), Dorf im Rajon Kehutschiwka
Andrijiwka (Sachnowschtschyna), Dorf im Rajon Sachnowschtschyna
Andrijiwka (Solotschiw), Dorf im Rajon Solotschiw (Charkiw)
Andrijiwka (Kupjansk), Dorf im Rajon Kupjansk

Oblast Cherson:
Andrijiwka (Skadowsk), Dorf im Rajon Skadowsk
Andrijiwka (Kachowka), Dorf im Rajon Kachowka
Andrijiwka (Beryslaw), Dorf im Rajon Beryslaw

Oblast Chmelnyzkyj:
Andrijiwka (Horodok), Dorf im Rajon Horodok (Chmelnyzkyj)
Andrijiwka (Jarmolynzi), Dorf im Rajon Jarmolynzi
Andrijiwka (Tschemeriwzi), Dorf im Rajon Tschemeriwzi

Oblast Dnipropetrowsk:
Andrijiwka (Krynytschky), Dorf im Rajon Krynytschky
Andrijiwka (Nowomoskowsk), Dorf im Rajon Nowomoskowsk
Andrijiwka (Pokrowske), Dorf im Rajon Pokrowske
Andrijiwka (Schyroke), Dorf im Rajon Schyroke
Andrijiwka (Sofijiwka), Dorf im Rajon Sofijiwka
Andrijiwka (Synelnykowe, Myroljubiwka), Dorf im Rajon Synelnykowe, Landratsgemeinde Myroljubiwka
Andrijiwka (Synelnykowe, Warwariwka), Dorf im Rajon Synelnykowe, Landratsgemeinde Warwariwka
Andrijiwka (Werchnjodniprowsk), Dorf im Rajon Werchnjodniprowsk
Andrijiwka (Zarytschanka), Dorf im Rajon Zarytschanka

Oblast Donezk:
Andrijiwka (Kramatorsk), Siedlung städtischen Typs im Rajon Kramatorsk
Andrijiwka (Snischne), Siedlung städtischen Typs im Stadtkreis von Snischne
Andrijiwka (Wolnowacha), Siedlung städtischen Typs, Rajon Wolnowacha (bis Ende 2014 Rajon Telmanowe)
Andrijiwka (Bachmut), Dorf im Rajon Bachmut
Andrijiwka (Kramatorsk, Andrijiwka), Dorf im Rajon Kramatorsk, Landgemeinde Andrijiwka
Andrijiwka (Starobeschewe, Nowosarjiwka), Dorf im Rajon Starobeschewe, Landratsgemeinde Nowosarjiwka
Andrijiwka (Starobeschewe, Oleksandriwka), Dorf im Rajon Starobeschewe, Landratsgemeinde Oleksandriwka (Starobeschewe)
Andrijiwka (Wolnowacha, Welyka Nowosilka), Dorf im Rajon Wolnowacha

Oblast Kiew:
Andrijiwka (Boryspil), Dorf im Rajon Boryspil
Andrijiwka (Butscha), Dorf im Rajon Butscha
Andrijiwka (Myroniwka), Dorf im Rajon Myroniwka
Andrijiwka (Skwyra), Dorf im Rajon Skwyra
Andrijiwka (Wyschhorod), Dorf im Rajon Wyschhorod

Oblast Kirowohrad:
Andrijiwka (Dobrowelytschkiwka), Dorf im Rajon Dobrowelytschkiwka
Andrijiwka (Mala Wyska), Dorf im Rajon Mala Wyska
Andrijiwka (Nowomyrhorod), Dorf im Rajon Nowomyrhorod
Andrijiwka (Oleksandrija), Dorf im Rajon Oleksandrija

Oblast Luhansk:
Andrijiwka (Krasnodon), Dorf im Rajon Krasnodon
Andrijiwka (Swatowe), Dorf im Rajon Swatowe

Oblast Lwiw:
 ehemaliger Name eines Dorfes im Rajon Busk, siehe Marmusowytschi
Andrijiwka (Tscherwonohrad), Dorf im Rajon Tscherwonohrad

Oblast Mykolajiw:
Andrijiwka (Baschtanka), Siedlung im Rajon Baschtanka
Andrijiwka (Beresanka), Dorf im Rajon Beresanka
Andrijiwka (Baschtanka, Kasanka), Dorf im Rajon Baschtanka, Siedlungsgemeinde Kasanka
Andrijiwka (Mykolajiw), Dorf im Rajon Mykolajiw (Mykolajiw)

Oblast Odessa:
Andrijiwka (Bilhorod-Dnistrowskyj), Dorf im Rajon Bilhorod-Dnistrowskyj
Andrijiwka (Podilsk), Dorf im Rajon Podilsk

Oblast Poltawa:
Andrijiwka (Chorol), Dorf im Rajon Chorol
Andrijiwka (Dykanka), Dorf im Rajon Dykanka
Andrijiwka (Maschiwka), Dorf im Rajon Maschiwka
Andrijiwka (Myrhorod), Dorf im Rajon Myrhorod
Andrijiwka (Nowi Sanschary), Dorf im Rajon Nowi Sanschary
Andrijiwka (Poltawa), Dorf im Rajon Poltawa
Andrijiwka (Reschetyliwka), Dorf im Rajon Reschetyliwka

Oblast Saporischschja:
 Andrijiwka (Berdjansk), Siedlung städtischen Typs im Rajon Berdjansk
Andrijiwka (Melitopol), Dorf im Rajon Melitopol
Andrijiwka (Saporischschja), Dorf im Rajon Saporischschja

Oblast Schytomyr:
Andrijiwka (Korosten), Dorf im Rajon Korosten
Andrijiwka (Schytomyr, Kurne), Dorf im Rajon Schytomyr, Landgemeinde Kurne
Andrijiwka (Schytomyr, Tschernjachiw), Dorf im Rajon Schytomyr, Siedlungsgemeinde Tschernjachiw

Oblast Sumy:
Andrijiwka (Romny), Dorf im Rajon Romny
Andrijiwka (Sumy), Dorf im Rajon Sumy

Oblast Transkarpatien:
Andrijiwka (Uschhorod), Dorf im Rajon Uschhorod

Oblast Tschernihiw:
Andrijiwka (Horodnja), Dorf im Rajon Horodnja
Andrijiwka (Itschnja), Dorf im Rajon Itschnja
Andrijiwka (Nossiwka), Dorf im Rajon Nossiwka
Andrijiwka (Tschernihiw), Dorf im Rajon Tschernihiw

Oblast Winnyzja:
Andrijiwka (Scharhorod), Dorf im Rajon Scharhorod

Stadt Sewastopol:
Andrijiwka (Sewastopol), Dorf im Rajon Nachimow

Siehe auch:
 Andrejewka (Begriffsklärungsseite), russische Entsprechung